Joachim Reinelt (né en 1936), prélat catholique allemand
Maximilian Reinelt (1988-2019), rameur d'aviron allemand
Sascha Reinelt (né en 1973), joueur allemand de hockey sur gazon